Klassen ist der Familienname folgender Personen:

 Andrey Klassen (* 1984), russischer Künstler
 Ben Klassen (1918–1993), rechtsradikaler amerikanischer Autor und christlicher religiöser Führer ukrainischer Abstammung
 Cindy Klassen (* 1979), kanadische Eisschnellläuferin
 Cornelius F. Klassen (1894–1954), Mitglied der Mennoniten-Brüdergemeinde in Kanada
 Eduard Klassen, paraguayischer Harfenist
 E. T. Klassen (1908–1990), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Heinrich Klassen (* 1961), Gemeindepastor der Mennoniten-Brüdergemeinde Bielefeld
 Janina Klassen (* 20. Jahrhundert), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Johann Peter Klassen (1889–1947), deutsch-kanadischer Dichter
 Jon Klassen (* 1981), kanadischer Illustrator und Autor
 Lena Klassen (* 1971), deutsche Autorin
 Leon Klassen (* 2000), deutsch-russischer Fußballspieler
 Malcolm Klassen (* 1981), südafrikanischer Boxer
 Norbert Klassen (1941–2011), deutsch-schweizerischer Schauspieler und Performancekünstler

 Ralph Klassen (* 1955), kanadischer Eishockeyspieler
 Sam Klassen (* 1989), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Thomas Klassen, deutscher Professor für Werkstofftechnik

Siehe auch:

 Klasse, Klasen
 Klaassen
 Classen, Claassen